naselje Kamenac (Kneževi Vinogradi) u Baranji (Hrvatska);
 naselje Kamenac (Smederevska Palanka, Srbija) kod Smederevske Palanke u Srbiji;
 planinski predio Kamenac na Psunju istočno od Lipika (Hrvatska);
 predio Kamenac na južnim padinama Papuka sjeverozapadno od Velike (Hrvatska);
 vodotok Kamenac (potok) kod Gline u Hrvatskoj.

Druga značenja 
 zubni kamenac 
 kamenac (kotao) je naslaga minerala koja se prvenstveno sastoji od kalcijevih i magnezijevih karbonata, koji se zadržavaju na zidovima sudova, kotlova, generatora pare i dr.
 kamenac (medicina), kamen u bubrežnoj karlici, u ili žuču